Битва при Пирибебуй () — эпизод Парагвайской войны. Битва произошла 12 августа 1869 года в городе Пирибебуй, временной столице Парагвая.

На заключительных этапах Войны Тройственного альянса, вызванной отступлением ослабленной парагвайской армии после поражения у Ломас-Валентинас, Солано Лопес сумел спасти и реорганизовать свои войска и закрепиться на своих базах в Кордильерах. Лагерь Аскурры в окрестностях холма Какакупе был выбран для размещения его немногочисленных сил. Лагерь союзников находился в Пираю. Союзное командование строило планы полной ликвидации упорных парагвайских защитников. Осаждающая армия, которую возглавлял Гастон Орлеанский, зять императора Бразилии Педру II, подошла, чтобы завершить обходной маневр, проходящий через Парагуари, Валенсуэлу и Мбопи-Куа в ущелье Сапукай. Бразильская армия насчитывала двадцать тысяч бойцов.

Парагвайские войска, которых было всего 1600 человек, в основном пожилых, больных и подростков, были плохо вооружены. Город дважды отклонил предложения сдаться Гастону Орлеанскому. В 4 часа утра бразильские батареи, состоявшие из 47 орудий, окружавшие город, начали обстрел, который продолжался около четырёх часов. Потом пошла в атаку пехота. В окопах произошел жестокий и неравный бой. Его защитники яростно сражались. Даже женщины, вооруженные битыми бутылками и камнями, защищали город. На дне ручья Мбореви первые две атаки противника были отбиты, две трети защитников погибли.

Битва продолжалась 5 часов. Бразильцы, имеющие подавляющее превосходство, захватили город. В последних столкновениях был убит бразильский генерал Жоао Мануэль Мена Баррету, главнокомандующий 2-м корпусом имперских войск. В результате бразильцы ответили местью: расстреляли командира гарнизона полковника Педро Пабло Кабальеро в присутствии его семьи, казнили пленных и поджогди госпиталь, где погибло около 600 человек и сгорели перевезенные туда документы национального архива.

Примечания

Литература 
 Hooker T. D. The Paraguayan War. — Nottingham: Foundry Books, 2008. — ISBN 1901543153.
 Efraím Cardozo (1970). Hace 100 años. Crónicas de la guerra de 1864-1870. Tomo III.
 Juan Bautista Rivarola Matto (1986). Diagonal de sangre.

Ссылки 
 Paraguay.com
 Nuevo Mundo

Сражения по алфавиту
Сражения Парагвайской войны
Сражения 1869 года
Сражения в Парагвае
Сражения Бразилии
События 12 августа
Август 1869 года